Кубок Чехии по футболу 2020/21 () — 28-й розыгрыш Кубка Чехии по футболу. В розыгрыше трофея принимали участие 103 команды, трофей завоевала Славия Прага.

Участники

Предварительный раунд 
Отменен в этом сезоне из-за пандемии COVID-19.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика кубка на сайте livesport.cz

Спорт в Чехии в 2020 году
Спорт в Чехии в 2021 году
Чехия
2020/2021